La Feuillie kan syfta på:
 La Feuillie, Manche
 La Feuillie, Seine-Maritime